Absecon steht für:

Geografie:
 Absecon, Stadt im Atlantic County, New Jersey, USA
 Absecon Creek, Fluss in New Jersey, USA
 Absecon Island, Insel im Atlantic County, New Jersey, USA

Schiffe:

 USCGC Absecon, Schiff der US-Küstenwache, 1949 in Dienst gestellt, 1972 an Südvietnam verkauft